«На глубине 6 футов» (, с русск. — 6 футов: Чудо на горе) — драматический фильм 2017 года. Фильм рассказывает реальную историю Эрика Лемарка, который заблудился в снежных горах Сьерра-Невада и выживал там в течение 8 дней. В переводе фильма допущена ошибка, в реальности, речь идет не о глубине в футах, а о температуре в -6° по Фаренгейту (-20°С), при которой и происходят основные действия.

Сюжет 
После окончания блестящей спортивной карьеры хоккеист Эрик Лемарк уже не может жить без адреналина. Теперь он находит драйв в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы из-за надвигающейся снежной бури, Лемарк решает сделать последний спуск и в итоге оказывается в ловушке, заблудившись в горах.

В ролях

Создание

Производство 
Съёмки фильма начались в марте 2016 года в Юте, США.

Релиз 
В феврале 2017 года  приобрела права на распространение фильма, а затем выпустила его 13 октября 2017 года.

Критика 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг одобрения 22 % на основе 18 рецензий от критиков (средняя оценка 4,4/10), Metacritic — 40/100 (5 отзывов критиков).

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы о выживании
Фильмы США 2017 года
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Экранизации документальной прозы
Фильмы на английском языке